Городская администрация Кокшета́у () — административно-территориальная единица в составе Акмолинской области, включающее в себя город Кокшетау. Общая площадь территории, подчинённой городской администрации составляет 425 км². Численность населения, в населённых пунктах, в составе администрации составляет  (начало 2022 года), из них 92.8 % живут в городе Кокшетау. Понятия «Кокшетауская городская администрация» и «город Кокшетау» не равнозначны.

Городскую администрацию возглавляет аким города Кокшетау, назначаемый акимом Акмолинской области в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». В настоящее время обязанности главы Городской администрации Кокшетау исполняет Бауыржан Гайса (с 25 марта 2021 г).

Административный центр городской администрации — город Кокшетау.

География 
Городская администрация Кокшетау расположена внутри территории Зерендинского района в северной части Акмолинской области. Площадь территории, подчинённой городской администрации — 425 км2, из них 233,97 км2 — городская территория и 191 км2 — сельская.

Городская администрация Кокшетау граничит со следующими сельскими поселениями Зерендинского района:

 на западе с Садовым сельским округом;
 на севере с Конысбайским сельским округом;
 на востоке с Аккольским сельским округом;
 на юге с Чаглинским сельским округом.

История 
На нынешнем месте городского акимата г. Кокшетау, ранее располагалось одноклассное училище, позже в этом здании находилась СШ № 7, затем оно было снесено.

Совместным решением акима Кокшетауской области и Кокшетауского областного маслихата от 30 апреля 1997 года № С-13/411 изменены границы г. Кокшетау за счет включения в его черту села Красный Яр (Красноярского сельского округа) —  центра упраздненного Кокшетауского района.

На территории, подчиненной акимату г. Кокшетау, 6 памятников археологии (курганы — 3, мо­гильник —1, поселение — 1, стоянка — 1). Памятники находятся к западу и северо-западу от областно­го центра, располагаясь по надпойменным террасам р. Чаглинки (р. Шагалалы) и берегам небольших озер. Стоянка Садовое и поселение Красный Яр датируются неолитом и энеолитом (ботайская культу­ра). Курганы и могильник Садовое датируются от эпохи бронзы до средневековья.

Административное деление 

Кокшетауская городская администрация (площадь 425 км²) состоит из 3 административных единиц (1 город, 1 поселковую администрацию и 1 администрацию сельского округа):

Населённые пункты
В состав Кокшетауской городской администрации входят 4 населённых пунктов (из них: 1 город, 1 посёлок, 2 села).

Местное самоуправление

Глава города Кокшетау 
 Гайса, Бауыржан Сейткалиевич (и. о.) — с 25 марта 2021 года

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Кокшетау) проживают 153 256 (92.8 %) (начало 2022 года) населения городской администрации.

Национальный состав 
Национальный состав Кокшетауской Г. А. на начало 2022 года:

Религиозный состав 

Согласно Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчины — 67 487 (45,80 %). Женщины — 79 808 (54,20 %).

Галерея

Примечания

См. также 
 Главы города Кокшетау

Ссылки 
 Акимат городской администрации Кокшетау

Кокшетауская городская администрация